Села:
 Остап'є — Полтавська область, Полтавський район (до 2020 року — Великобагачанський район)
 Остап'є — Тернопільська область, Тернопільський район (до 2020 року — Підволочиський район)